Niemcy:
 Rollshausen – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Getynga
 Rollshausen – dzielnica gminy Lohra w powiecie Marburg-Biedenkopf, w kraju związkowym Hesja